Höcherl ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Höcherl (* 1973), deutscher Solo-Trompeter im Genre der klassischen Musik
 Hans Höcherl (1923–2013), deutscher Politiker, Vorsitzender der Bayernpartei
 Hermann Höcherl (1912–1989), deutscher Politiker der CSU, Bundesminister des Innern und Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Maximilian Höcherl (* ≈1989), deutscher Musiker (Jazz und Pop)